Transportkoeffizienten  geben an, wie stark ein physikalisches System auf eine Störung des Gleichgewichtes reagiert. Somit beschreiben Transportkoeffizienten auch, wie schnell ein System ins thermodynamische Gleichgewicht kommt.

Transportkoeffizienten treten in Transportgesetzen auf:
 
mit:
 der Flussdichte  einer beliebigen physikalischen Größe 
 dem Transportkoeffizient  dieser Größe 
 , der zu  gehörenden antreibenden Kraft, die als Gradient einer skalaren Größe angegeben wird.

Transportkoeffizienten können durch Green-Kubo-Relationen beschrieben werden:

wobei  eine Observable,  ein Ensemblemittelwert und der Punkt über dem  eine Zeitableitung ist.
Es gilt .

Für Zeiten , welche größer als die Korrelationszeit der Fluktuationen der Observable sind, kann der Transportkoeffizient auch durch eine generalisierte Einsteinrelation beschrieben werden:

Im allgemeinen Fall kann der Transportkoeffizient tensoriell sein.

Beispiele 
 Diffusionskonstante, siehe erstes Ficksches Gesetz für das zugehörige Transportgesetz
 Wärmeleitfähigkeit, siehe Fouriersches Gesetz für das zugehörige Transportgesetz
 Scherviskosität mit
,
wobei  der Spannungstensor ist, siehe Newtonsches Fluid für das zugehörige Transportgesetz
 Elektrische Leitfähigkeit, siehe ohmsches Gesetz für das zugehörige Transportgesetz

Siehe auch 
 Lineare Antwortfunktion
 Onsagersche Reziprozitätsbeziehungen

Literatur

Einzelnachweise 

Thermodynamik
Kontinuumsmechanik